Lista samolotów MiG-29 Sił Powietrznych 

Samoloty MiG-29 w służbie polskich Sił Powietrznych:

Przypisy

Bibliografia 

MiG-29